Idrissa Doumbia (14 april 1998) is een Ivoriaans voetballer. Hij is een defensieve middenvelder en staat onder contract bij Sporting Lissabon.

Carrière 

Doumbia verruilde in 2016 ES Bingerville voor RSC Anderlecht. In de voorbereiding op het seizoen 2016/17 werd hij bij de A-kern gehaald. Hij debuteerde voor RSC Anderlecht op 30 juli 2016 toen hij van de nieuwe coach René Weiler in de competitiewedstrijd tegen Moeskroen in de basis mocht beginnen. Doumbia had een contract tot 2021.

In het seizoen 2021-22 huurde SV Zulte Waregem Doumbia van Sporting Lissabon. In het seizoen 2017-18 speelde Doumbia ook al aan de Gaverbeek, op huurbasis van RSC Anderlecht.

Laatst bijgewerkt op 20 juli 2019.

Palmares

Zie ook
 Lijst van spelers van SV Zulte Waregem
Lijst van spelers van RSC Anderlecht

Belgisch voetballer